Лома дел Нанче има више значења:

 Лома дел Нанче (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Нанче (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Нанче (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Нанче (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Нанче (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику